Some Enchanted Evening est avant tout une chanson écrite par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II pour leur comédie musicale South Pacific (créée à Broadway en 1949).

Some Enchanted Evening (qui en anglais signifie « Une soirée magique ») peut aussi faire référence à :
 Some Enchanted Evening, un album live de Blue Öyster Cult, sorti en 1978
 , un album d'Art Garfunkel, sorti en 2007
 Une soirée d'enfer (titre original : Some Enchanted Evening), un épisode de la première saison des Simpson, sortie en 1990